Konstantynowiczowie herbu Jelita – polski ród szlachecki
 Konstantynowiczowie herbu Lis – polski ród szlachecki